Strada nazionale 10 – strada statale in Francia
Strada nazionale 10 – strada statale in Marocco
Strada nazionale 10 – ex strada statale nel Regno d'Italia